Der Rabnitzbach (die Rabnitz) ist ein Quellfluss der Raab. Er entspringt nahe dem Schöckl und fließt von Norden in südöstlicher Richtung und mündet nahe Gleisdorf in die Raab. Dabei erreicht er eine Länge von ca. 25,6 km.

Wasserbeschaffenheit 
Der Bach ist nahezu naturbelassen und hat daher die Gewässergüteklasse I. Er ist reich an Fischen und eines der saubersten Gewässer der Steiermark.

Gefahren 
Das scheinbar harmlose Bächlein kann sehr schnell zur Hochwasser-Gefahr werden und ist schon mehrere Male eine Bedrohung gewesen. Durch Wildbachverbauung an gefährdeten Stellen konnte dies verringert werden, ohne erheblich der Natur zu schaden.

Durch Hochwasser kam es zuletzt im August 2008 im Gemeindegebiet von Ludersdorf-Wilfersdorf zu massiven Überschwemmungen, bei denen Wohngebiete und ein Gewerbegebiet überflutet wurden.

Weblinks

Einzelnachweise 

Grazer Bergland